Bordeaux (stad), een stad in Frankrijk
Bordeaux Métropole, een samenwerkingsverband van gemeenten rondom de stad Bordeaux
Bordeaux (wijnstreek),  een wijnsoort die in de omgeving van Bordeaux gemaakt wordt
Arrondissement Bordeaux, een administratieve onderverdeling met als hoofdstad Bordeaux
Aartsbisdom Bordeaux, een onderverdeling van de Rooms-Katholieke Kerk
Girondins de Bordeaux, een Franse voetbalclub uit de gelijknamige stad
Bordeauxdog, een hondenras
bordeauxrood, een kleur